Королевская лесная академия в Эберсвальде — учебное заведение в Германии, основанное как высшая школа лесоводства в 1830 году; с 1992 года — Университет прикладных наук Эберсвальде, с 2010 года — Университет устойчивого развития Эберсвальде.

История 
Обучение лесоводству в Эберсвальде началось в 1830 году. Прежде, в 1821 году по инициативе Георга Людвига Гартига при Берлинском университете была основана академия лесного хозяйства. Первым директором её был назначен Вильгельм Пфайль. В 1830 году она была, как Высшая школа лесоводства, переведена в Эберсвальде, где для неё был приобретён двухэтажный дом, построенный в 1793 году для банкира и владельца металлургического завода Дэвида Шиклера. Лекции начались 1 мая 1830 года, первоначально их читали профессора: Пфайль, Фридрих Вильгельм Шнайдер и Юлий Теодор Кристиан Ратцебург. Из Берлина в Эберсвальде переехали 25 студентов, были приняты ещё 15 человек. В Эберсвальде переехали не все студенты и преподаватели; Георг Людвиг и Теодор Гартиг продолжали читать лекции по лесному хозяйству в Берлинском университете до 1838 года.

В 1868 году Школа лесоводства была переименована в Лесную академию Эберсвальде. В 1921 году она была преобразована в лесотехнический университет с правом присуждения докторских степеней.

Литература 
 Walther, Jürgen Die Forstakademie Eberswalde // Die Mark Brandenburg. Heft 63. — Berlin: Marika Großer Verlag, 2006. — ISBN 978-3-910134-22-5.

Лесные высшие учебные заведения
Германия